Śmigiel – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Śmigiel
 Śmigiel – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim
 Śmigiel – dawna gromada
 Śmigiel – wąskotorowa stacja kolejowa w Śmiglu, w województwie wielkopolskim

Osoby noszące nazwisko Śmigiel 
 Antoni Śmigiel – inżynier, śmigłowcowy pilot doświadczalny
 Krzysztof Śmigiel – polski siatkarz
 Łukasz Śmigiel – polski pisarz, dziennikarz, wydawca
 Stanisław Śmigiel – polski inżynier, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL
 Sylwester Śmigiel – polski przedsiębiorca
 Wiesław Śmigiel – polski biskup rzymskokatolicki

Zobacz też 
 Śmigielska Kolej Dojazdowa, Śmigiel Zachód, Pogoń 1929 Śmigiel